Phoinix (, lateinisch Phoenix) ist: 

in der antiken Geographie:
 Stadt in Lykien, heute Finike in der Türkei
 Phoinix (Karien), Ort und Berg in Karien, beim heutigen Fenaket am Karayüksek Dağı im Südwesten von Marmaris
 Phoinix (Kreta), Ort an der Südwestküste von Kreta beim heutigen Loutro
 Phoinix (Sizilien), Ort auf Sizilien, beim heutigen Savoca
 Phoinix (Malis), Fluss in Malis
 Phoinix (Thessalien), Fluss in Thessalien
 Phoinix (Achaia), kleiner Fluss in Achaia

in der griechischen Mythologie:
 Phoinix (Sohn des Amyntor), Erzieher des Achilleus 
 Phoinix (Sohn des Agenor), Sohn der Telephassa, Bruder oder Vater der Europa, Eponym der Phönizier
 ein Vogel, der verbrennt und aus seiner Asche aufersteht, siehe Phönix (Mythologie)

Name einer Person:
 Phoinix (Diadoche) (4. Jahrhundert vor Christus)
 Phoinix von Kolophon, antiker griechischer Schriftsteller

Außerdem:
 (4543) Phoinix, ein Asteroid
 die erste moderne griechische Währung, siehe Phönix (Währung)

Siehe auch:
 Phönix
 Phenix